__БЕЗКН__
Genesis може да се односи на следеће појмове:
Прва књига Мојсијева, прва књига у Библији — књига постања
Genesis (музичка група), енглеска рок група
Genesis (албум групе Genesis), албум истоимене групе
Genesis (песма), песма Јаниса Хацијаниса
Genesis (часопис), часопис за одрасле